Hintergrundbach ist ein Gewässername:

 Hintergrundbach (Vordergrundbach), rechter Zufluss des Vordergrundbachs (zum Klemmbach, zur Kleinen Wiese) in Mittelheubronn, Gemeinde Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Hintergrundbach (Büchernerbach), linker Zufluss des Büchernerbachs (zum Mühlenbach, zur Kinzig, zum Oberrhein) am Schwabenhof der Gemeinde Mühlenbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg